Schneider steht für:

 Schneider (Familienname) – dort auch bekannte Namensträger
 Schneider, den das Handwerk der Schneiderei ausübenden Berufsstand
 Schneider (Fisch), eine Süßwasserfischart 
 Weberknechte, langbeinige Spinnentiere, Trivialname
 Schnaken, langbeinige Zweiflügler, Trivialname
 Wasserläufer, langbeinige Vertreter der Wanzen, Trivialname
 Schneider (Kartenspiel), ein besonderes Verlieren beim Kartenspiel

Schneider  ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Schneider (Schladminger Tauern), 2009 m, Berg in den Schladminger Tauern
 Schneiderkopf, Schneiderspitze, 971 m, Vorberg des Bregenzerwalds bei Buch (Vorarlberg) 
 Schneider (Gemeinde Bildstein), Gemeindeteil von Bildstein (Vorarlberg)
 Schneider (Indiana), Ort in Indiana, Vereinigte Staaten
 Schneider-Gletscher, Gletscher im Ellsworthland, Antarktika
 Schneider Hills, Hügelgruppe im Queen Elizabeth Land, Antarktika
 Schneider Peak, Berg im Palmerland, Antarktika
 Schneider Rock, Felsformation im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Schneider, Werke, Produkte, Unternehmen:
 Amstrad CPC, ein Computer aus den 1980er Jahren
 Baier & Schneider, ein deutsches Unternehmen in der papierverarbeitenden Industrie
 Franz Schneider Verlag, ein deutscher Verlag
 Jos. Schneider Optische Werke, ein optisch-feinmechanisches Unternehmen aus Bad Kreuznach
 Rolladen Schneider Flugzeugbau, ein ehemaliger Hersteller von Segelflugzeugen
 Schneider Bautabellen, ein Standardwerk für Bauingenieure
 Schneider Busbetriebe, ein Busunternehmen im Kanton St. Gallen in der Schweiz
 Schneider Electric, ein französischer Hersteller von elektrotechnischen Produkten
 Schneider GmbH & Co. Kaufhaus KG, eine ehemalige Kaufhauskette im südwestdeutschen Raum (Insolvenz im Juni 2009)
 Schneider Schreibgeräte GmbH, ein Hersteller von Schreibgeräten
 Schneider (Unternehmen), ein ehemaliger Hersteller von Unterhaltungselektronik und Computern
 Th. Schneider, ehemalige französische Automarke, gelegentlich auch als Théo Schneider und Théophile Schneider bezeichnet
 Tuchfabrik Schneider & Duch, ehemalige Tuchfabrik aus Forst (Lausitz)
 Weisses Bräuhaus G. Schneider & Sohn, eine bayerische Privatbrauerei, die sich auf die Produktion von Weißbier spezialisiert hat

 Carl Schneider Erben, im 18. Jahrhundert in Thüringen gegründete Porzellan- und Puppen-Manufaktur mit Sitz in Gräfenthal
 Anton Schneider & Söhne,  Kuckucks- und Schwarzwalduhren, Schonach

Siehe auch:
 Schneiders
 Schnitt
 Altschneider (Spätschneider), Rollenschneider
 Schneidereit	
 Schneiderlin
 Schneidermann